Mistrzostwa Polski w hokeju na lodzie 1930/1931 – 5. edycja mistrzostw, rozegrana została w 1931 roku.

Formuła 
Mistrzostwa rozpoczęły się od turnieju zasadniczego w katowickim Spodku, składającego się z dwóch grup po cztery zespoły. Zwycięzca każdej grupy awansowały do turnieju finałowego, a zespoły z drugich miejsc rozegrały między sobą mecz barażowy.

Turniej zasadniczy

Grupa A 

Legenda:       = awans do turnieju finałowego
      = Mecz barażowy

Grupa B 

Legenda:       = awans do turnieju finałowego
      = Mecz barażowy

Mecz barażowy o awans do turnieju finałowego

Turniej finałowy

Tabela 

      = Mistrz Polski

Mecz barażowy o mistrzostwo

Klasyfikacja medalowa po mistrzostwach

Bibliografia 
 Statystyki na stronie HockeyArchives.info

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie (1930/1931)
1930 w hokeju na lodzie
1931 w hokeju na lodzie
1930 w polskim sporcie
1931 w polskim sporcie